Grafenauer je priimek več znanih oseb v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 uporabljalo 36 oseb. Priimek izvira z obrobja Šmohorja.

Znani nosilci priimka  
Andrej Grafenauer (* 1958), kitarist, profesor in dekan Akademije za glasbo
Bogo Grafenauer (1916–1995), zgodovinar, univerzitetni profesor, akademik
Boža Grafenauer Bratož, zgodovinarka in fotografinja, geografinja turizma
Božo Grafenauer (* 1950), pravnik, strokovnjak za lokalno samoupravo, minister
Danijel Grafenauer (* 1976), zgodovinar, strokovnjak za etnične študije
Darja Mihelič (r. Grafenauer) (* 1950), zgodovinarka
 Franc Grafenauer (1860–1935), slovenski koroški politik, poslanec, orglar, kmet
Franjo Grafenauer (1894–1956), zgodovinar, profesor, solunski borec, (nečak Franceta)
Franz Grafenauer, zdravnik v Avstriji
Gorazd Grafenauer (1924–2006), glasbeni pedagog
Irena Grafenauer (*1957), glasbenica, flavtistka (hči Stanka Grafenauerja)
Ivan Grafenauer (1880–1964), književni zgodovinar in narodopisec, profesor, akademik
Izidor Erazem Grafenauer (* 1991) glasbenik (kitarist in lutnjist), doc. AG
Jelka Grafenauer, violončelistka, glasbena pedagoginja
Jera Grafenauer, šolska sestra, učiteljica, hči poslanca Franceta Grafenauerja
Jožef Grafenauer (?–1889), orglar, oče poslanca Franceta Grafenauerja
Ludvik Grafenauer (1902–?), učitelj, kulturni delavec, režiser, humorist
Marija Vogelnik (r. Grafenauer) (1914—2008), plesna pedagoginja (arhitektka)
Mihael Grafenauer, kmet, mežnar
Milica Grafenauer (1911—1981), slavistka, pesnica, katehistinja
 Neli Grafenauer, bibliotekarka
Niko Grafenauer (* 1940), pesnik, prevajalec in esejist, urednik, publicist, akademik
Petja Grafenauer (* 1976), umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka
Radogost Grafenauer (1919–2002), jezuit, prevajalec
Stanko Grafenauer (1922–2010), geolog, univerzitetni profesor, akademik

Glej tudi 

 priimek Graf, Grajf oz. Greif in Grof
 priimek Grafenberg, Grafenstein, Grajfoner
 priimka Neubauer, Neudauer, Nussdorfer itd.
priimek Zwitter

Zunanje povezave 
 

Priimki